Rouvray ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Rouvray (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
Rouvray (Eure) im Département Eure
Rouvray (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Rouvray-Catillon im Département Seine-Maritime
Rouvray-Saint-Denis im Département Eure-et-Loir
Rouvray-Sainte-Croix im Département Loiret
Rouvray-Saint-Florentin im Département Eure-et-Loir